Roversi ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Alberto Roversi Monaco (* 1938), italienischer Jurist
 Francesca Roversi Monaco (* 1968), italienische Mediävistin

 Roberto Roversi (1923–2012), italienischer Schriftsteller und Journalist